niem. Albrecht Friedrich
 Albrecht Fryderyk Hohenzollern
 Albrecht Fryderyk Habsburg